O Association Sportive Artistique et Culturelle Ndiambour (do francês: Associação Desportivo Artístico e Cultural Ndiambour, abreviação: ASEC Ndiambour)  é um clube de futebol na cidade da Louga do Senegal.  O clube fundado em 1969.

Títulos de Futebol
Primeira Liga do Senegal: 3
1992, 1994, 1998

Copa do Senegal: 1
1999

Copa de Assemblée Nationale (Assembleia Nacional) do Senegal: 4
1998, 2002, 2004

Segunda Liga de Senegal: 1
2015

Futebol

Palmarés

Jogos africanos

Classificações

Notas

Clubes de futebol do Senegal